Foudroyant ist die Bezeichnung für

 in der Medizin für einen schnell und heftig verlaufenden Krankheitsverlauf
 Foudroyant (Schiff, 1691), 90-Kanonen-Linienschiff der Foudroyant-Klasse der französischen Marine (1691–1692)
 Foudroyant (Schiff, 1693), 104-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1694–1714)
 Foudroyant (Schiff, 1724), 118-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1725–1742)
 Foudroyant (Schiff, 1750), 80-Kanonen-Linienschiff der französischen und später britischen Marine (1751–1787)
 Foudroyant (Schiff, 1780), 80-Kanonen-Linienschiff der Tonnant-Klasse (1789) der französischen Marine (1801–1834)
 Foudroyant (Schiff, 1798), Schiff der britischen Marine 
 Foudroyant (Schiff, 1929), Zerstörer der L’Adroit-Klasse der französischen Marine (1930–1940)
 Le Foudroyant (S 610), Atom-U-Boot der Redoutable-Klasse (1967) der französischen Marine (1974–1998)